Суперкубок Індії з футболу 2006  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 травня 2006 року між чемпіоном Індії і володарем кубка Федерації клубом Махіндра Юнайтед та віце-чемпіоном Індії клубом Іст Бенгал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf

2006
Індія
Травень 2006
2006 в індійському спорті